Революционный переулок:

Россия 
 Революционный переулок — переулок в Арзамасе Нижегородской области
 Революционный переулок — переулок в Великом Устюге Вологодской области
 Революционный переулок — переулок в Ижевске
 Революционный переулок — переулок в Казани
 Революционный переулок — прежнее название Путиловского переулка в Новочеркасске
 Революционный переулок — переулок в сельском поселении Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области
 Революционный переулок — переулок в Тобольске Тюменской области
 Революционный переулок — переулок в Томске
 Революционный переулок — переулок в Элисте
 Революционный переулок — переулок в Энгельсе (Покровск) Саратовской области

Украина 
 В Виннице:
 1-й Революционный переулок — прежнее название 1-го Трамвайного переулка
 2-й Революционный переулок — прежнее название 2-го Трамвайного переулка
 Революционный переулок — переулок в Горловке Донецкой области

См. также 
 Переулок Революции
 Революционная улица
 Революционный проспект — проспект в Подольске Московской области
 Революционный проезд